Niòrt  o Niort , municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)
 Niòrt de Saut, municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Niort-Est, cantó al districte de Niort (departament de Deux-Sèvres, Nova Aquitània)
 Cantó de Niort-Nord, cantó al districte de Niort (Deux-Sèvres)
 Cantó de Niort-Oest, cantó al districte de Niort (Deux-Sèvres)
 Castell de Niòrt, castell a la comuna de Niòrt de Sault, al departament de l'Aude
 Districte de Niort, districte al departament francès de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)